Verenigd Koninkrijk:
Falmouth (Cornwall), het oorspronkelijke Falmouth

Verenigde Staten:
Falmouth (Florida)
Falmouth (Kentucky)
Falmouth (Maine)
Falmouth (Massachusetts)
Falmouth (Michigan)
Falmouth (Virginia)
Falmouth Foreside, Maine

Andere landen:
Falmouth (Antigua en Barbuda)
Falmouth (Jamaica), hoofdstad van de parochie Trelawny
Falmouth (Nova Scotia)
Falmouth (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Overige:
HMS Falmouth (F113), anti-onderzeeërfregat van de Britse marine